Slawka steht für

 Sława (Świdwin), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, Powiat Świdwiński
 Slawka (Opir), Nebenfluss des Opir (Flusssystem Dnister) in der ukrainischen Oblast Lwiw